Овчинниковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Новосибирская область
 Овчинниковское сельское поселение — входит в Коченёвский район

Рязанская область
 Овчинниковское сельское поселение — входит в Касимовский район